Viehbach ist der Name folgender

Orte:
 Viehbach (Fahrenzhausen), Ortsteil der Gemeinde Fahrenzhausen im oberbayerischen Landkreis Freising
 Viehbach (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Wimberg im oberösterreichischen Bezirk Rohrbach

Bäche:
 Viehbach-Rietrather Bach zwischen Solingen und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen
 Viehbach (Isar), rechter Zufluss der Isar beim niederbayerischen Niederviehbach
 Viehbach (Main), linker Zufluss des Obermains bei Viereth im Landkreis Bamberg
 Viehbach (Aurach), Zufluss der Aurach (Ager) in Oberösterreich

Siehe auch:
 Vibach